Has (district), een district in Albanië.
De afkorting voor sestertie, een Romeinse munt.